Пайде — місто в Естонії.
 Пайде (футбольний клуб) — естонський футбольний клуб з однойменного міста.
 Пайде (міське самоврядування) — міське самоврядування в Естонії.
 Пайде (волость) — волость в Естонії..